Ling steht für:

 Herrschaftsgebiet von König Gesar aus dem tibetischen Gesar-Epos, siehe Gesar #Etymologie des Namens 'Gesar'
 -ling, deutsche Endsilbe
 River Ling, Fluss zum Loch Long (Highland) in Schottland

Ling ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Ling (* 1952), amerikanische Filmarchitektin
 Beate Ling (* 1961), deutsche Sängerin
 Daniel Ling (1926–2003), britisch-kanadischer Gehörlosenpädagoge
 David Ling (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Der Ling (1885–1944), chinesische Autorin
 Edward Ling (* 1983), britischer Sportschütze
 Elaine Ling (1946–2016), kanadische Ärztin und Fotografin
 Helen Ling (* 1928), amerikanische Informatikerin
 Jan Ling († 2013), schwedischer Musikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Joel Ling (* 1975), myanmarischer Schriftsteller
 Julia Ling (* 1983), amerikanische Schauspielerin
 Kurtis „Aui_2000“ Ling (* 1992), kanadischer E-Sportler
 Laura Ling (* 1976), amerikanische Journalistin
 Michael Ling (* 1962), Justiziar des Bistums Mainz
 Nicholas Ling (unbekannt–1607), englischer Verleger und Herausgeber
 Nien Sön Ling (1892–1946), chinesischer Schauspieler beim deutschen Film
 Pehr Henrik Ling (1776–1839), schwedischer Dichter, Begründer der Schwedischen Gymnastik
 Peter Ling (1926–2006), britischer Schriftsteller
 Sergei Ling, weißrussisch Sjarhej Linh (* 1937), weißrussischer Politiker
 Tscheu La Ling (* 1956), niederländischer Fußballspieler
 Van Ling (* 1963), US-amerikanischer VFX Supervisor
 Victor Ling (* 1943), kanadischer Biochemiker
 Wilhelm Ling (1843–1912), deutscher Fabrikant
 William Ling (1908–1984), englischer Fußball-Schiedsrichter

 Ling Cao (unbekannt–203 n. Chr.), chinesischer Offizier
 Ling Jian (* 1963), chinesischer Künstler
 Ling Kang (* 1997), chinesischer Automobilrennfahrer
 Ling Mengchu (1580–1644), chinesischer Dichter
 Ling Tong (189–217), chinesischer Offizier
 Ling Wan Ting (* 1980), Badmintonspielerin aus Hongkong
 Ling Zhi (* 1994), chinesischer Curler

Siehe auch:
 Lyng (Begriffsklärung)
 Lingg (Begriffsklärung)